Il singolare  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Richard Gasquet ha battuto in finale Fernando Verdasco 6-3, 5-7, 7-65.

Teste di serie 

  Robin Söderling (secondo turno)
  Fernando Verdasco (finale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)

 Marcos Baghdatis (quarti di finale)
 Albert Montañés (primo turno)
 Michael Berrer (primo turno)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open de Nice Côte d'Azur 2010
ATP World Tour 2010